SMC5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 101 амінокислот, а молекулярна маса — 128 806.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, пошкодження ДНК, репарація ДНК, мітоз, рекомбінація ДНК. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки